«This Love» () — второй сингл с дебютного альбома Songs about Jane американской поп-рок-группы Maroon 5, выпущенный 27 января 2004.

Текст песни основан на разрыве Адама Левина с его бывшей девушкой.  Песня была написана в самое эмоционально тяжелое время в его жизни. Он также описал текст этой песни как чрезвычайно эротичный.

Песня вошла в первую десятку большинства чартов, возглавив несколько чартов журнала Billboard, в том числе достигнув первого места в чарте «Hot Adult Top 40 Tracks». Музыкальное видео было встречено полемикой, которую вызвали интимные сцены между Левином и его девушкой. Песня победила в номинации «Лучшая новая песня» и получила премию MTV Video Music Award, а также стала третьей самой популярной песней 2004 года.

Песня заняла вершину чарта «Еврохит Топ 40» российской радиостанции, Европа Плюс, проведя там в общей сложности 31 неделю. В феврале 2006 года песня принесла группе их вторую Грэмми, на этот раз в номинации «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой». Она также была исполнена на шоу «The Tonight Show with Jay Leno» в 2007. Также песня использовалась в рекламном ролике чая Lipton: Yellow Label.

История создания 
В интервью каналу MTV в августе 2002 года вокалист Maroon 5, Адам Левин рассказал, что написал эту песню в тот день, когда его девушка уехала после того, как они расстались. В другом интервью он рассказал, что песня была написана в самое эмоционально тяжелое время в его жизни. Он также добавил:

Музыка и стихи 
Группа призналась, что песня была написана под влиянием музыканта Стиви Уандера. Композиция была написана в тональности до минор, метр установлен в обычном размере, а темп — 95 ударов в минуту. По словам Джонни Лофтуса из Allmusic, музыка в песне, плавно переходит от винтажных ритмов R&B в поп-динамику.

Стив Морс из The Boston Globe описал сингл как потрясающую, проникновенную историю о разрыве отношений. Меган Бард из The Daily Campus добавляет, что в песне слышится вокал Стиви Уандера и фанковый ритм R&B.

В интервью Rolling Stone, на вопрос о необычном тексте песни, Левин ответил:

Критика 
Песня получила признание критиков. В мае 2004 года музыкант Джон Мейер признался журналу Rolling Stone, что ему понравился альбом группы «Songs About Jane». Мейер также отметил и песню «This Love»:

Сингл также усилил привлекательность самой группы Maroon 5 и помог позиционировать их как одну из прорывных групп 2004 года. С тех пор песня была ремикширована Канье Уэстом под названием This Love (Kanye West remix) в мае 2004 года. Группа выпустила мини-альбом под названием «1.22.03.Acoustic», в которой представлена акустическая версия песни This Love.

Чарты 

Песня появилась в Billboard Hot 100, достигнув пятого места. Ремикс этого трека возглавил чарт «Billboard Hot Dance Music/Club Play». This Love достигла первой строчки в «Топ-40 мейнстрима» Billboard. Она также достигла верхней строчки в Billboard Hot Adult Top 40, и оставалась там в течение 10 недель. В 2007 году песня вновь вошла в хит-парад под номером 36 в списке популярных песен Billboard. По состоянию на июнь 2014 года песня была продана тиражом 2 120 000 копий в США.

Песня вошла в «Топ-10» в двенадцати странах. В Великобритании она достигла третьего места в UK Singles Chart 1 мая 2004 года. Она вошла в первую десятку во Франции, Бельгии и Австралии. Сингл вошел в пятерку лучших в Норвегии, Швейцарии, Нидерландах, Австрии и Новой Зеландии . Кроме того, песня This Love вошла в музыкальные чарты Италии, Германии и Ирландии.

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Годовые чарты

Итоговые чарты

Сертификации

Видеоклип 
Премьера клипа на песню This Love состоялась на канале MTV Total Request Live 6 января 2004 года. Режиссер клипа — Софи Мюллер.

В музыкальном клипе Левин изображен со своей тогдашней девушкой, моделью Келли Макки, в нескольких интимных сценах. В видео использовались, в основном, творческие ракурсы, чтобы избежать действий Федеральной комиссии по связям. Была также создана цензурная версия клипа, где пастельные сцены маскируются компьютерными лепестками роз. О съёмках клипа Левин сказал так:

Тем не менее, видеоклип был воспринят спорно, и Сильвия Паттерсон из The Daily Telegraph описала его как порно-поп-видео. Басист Майкл Мэдден назвал этот спор абсурдной чрезмерной реакцией.

Ссылки и примечания 
 Исполнение "This Love" на шоу «The Tonight Show with Jay Leno»

Синглы Maroon 5
Синглы 2004 года
Видеоклипы, снятые Софи Мюллер
Премия «Грэмми» за лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой
Песни Maroon 5
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40